Кубок африканских наций 1974 был девятым розыгрышем этого турнира. Он проходил с 1 по 14 марта 1974 года в Египте.

Отборочный турнир

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Дополнительный матч

Лучшие бомбардиры 
9 мячей
  Ндай Муламба

4 мяча
  Али Абу-Грейша

3 мяча
  Стэнли Мубиру
  Аделард Маянга Маку
  Бернард Чанда

Примечания

Ссылки 
 Кубок африканских наций 1974 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1974 году
Март 1974 года
Международные соревнования по футболу в Египте
Спорт в Египте в 1974 году